Badung ist ein Regierungsbezirk () der Provinz Bali, Indonesien. Er umfasst ein Gebiet von 298,75 km² und beherbergte Ende 2021 514.390 Einwohner. Regierungssitz ist Mengwi. Der Regierungsbezirk wird in sechs Distrikte () eingeteilt.

Geografie 
Der Bezirk erstreckt sich schmal von der Südküste Balis bis ins Innere der Insel. Westlicher Nachbar ist der Kabupaten Tabanan und östlicher ist Gianyar, im Norden bildet Buleleng eine schmale Grenze. Im Südosten grenzt es an die Provinzhauptstadt, das Munizipium (Kota) Denpasar. Geografisch gesehen erstreckt das Kabupaten Badung sich zwischen 08°14′01″ und 08°50′52″ s. Br und 115°05′03″ und 115°26′51″ ö. L.

Zum Regierungsbezirk gehören viele Touristenzentren, ebenso der Flughafen Denpasar und die Halbinsel Bukit im Süden.

Sehenswert ist der Tempel Pura Luhur bei Uluwatu, nahe dem Ort Pecatu. Er steht am Rand einer 70 m über dem Meer gelegenen Felsen und ist aus schwarzem Korallgestein erbaut.

Administrative Gliederung 
Administrativ gliedert sich Badung in sechs Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 62 Dörfer unterteilt.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe8
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 51.03.01 || style="text-align:left" | Kuta || style="text-align:left" | Kuta || 17,52 || 86.483 || 59.160 || 3.376,7 || 102,1 || – || 5
|-
| 51.03.02 ||style="text-align:left" | Mengwi || style="text-align:left" | Mengwi || 82,00 || 122.829 || 132.786 || 1.619,3 || 99,6 || 15 || 5
|-
| 51.03.03 ||style="text-align:left" | Abiansemal || style="text-align:left" | Blahkiuh || 69,01 || 88.144 || 98.904 || 1.433,2 || 98,3 || 18 || – 
|-
| 51.03.04 ||style="text-align:left" | Petang || style="text-align:left" | Petang || 115,00 || 26.243 || 31.013 || 269,7 || 101,6 || 7 || – 
|-
| 51.03.05 ||style="text-align:left" | Kuta Selatan || style="text-align:left" | Jimbaran || 101,13 || 115.918 || 131.139 || 1.296,7 || 102,5 || 3 || 3
|-
| 51.03.06 ||style="text-align:left" | Kuta Utara || style="text-align:left" | Kerobokan || 33,86 || 103.715 || 95.189 || 2.811,3 || 99,2 || 3 || 3
|- class="hintergrundfarbe7
! 51.02 || Kab. Badung || Mangapura || style="text-align:right" | 418,52 || style="text-align:right" | 543.332
! style="text-align:right" | 548.191 || style="text-align:right" | 1.309,8 || style="text-align:right" | 100,4 || 46 || 16
|}

Demographie 
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre (indon. Semester)
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe6
! colspan="2" | Fortschreibungsdaten !! 31.12.2020 !! 30.06.2021 !! 31.12.2021
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe9 | Kab. Badung || style="text-align:left" | männlich || 245.697 || 243.914 || 256.293
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 247.129 || 244.411 || 258.097
|- class="hintergrundfarbe9
| style="text-align:left" | gesamt || 492.826 || 488.325 || 514.390
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe7 | Prov. Bali || style="text-align:left" |männlich || 2.139.483 || 2.128.027 || 2.145.798
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 2.122.426 || 2.108.956 || 2.133.331
|- class="hintergrundfarbe7
| style="text-align:left" | gesamt || 4.261.909 || 4.236.983 || 4.279.129
|}
Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung
 82,89 % Hindus
 10,56 % Moslems
3,59 % Protestanten
3,21 % Katholiken
0,73 % Buddhisten

Geschichte 
Der Pura-Luhur-Tempel wurde im 11. Jahrhundert erbaut.

In Denpasar war vor 1906 das Zentrum des Fürstentums Badung. Mit der Eroberung durch  niederländisches Militär erlosch das Königreich und Denpasar erhielt seinen heutigen Namen.

An der Südostküste, vor Denpasar, trennt die Straße von Badung Bali von der vorgelagerten kleineren Insel Nusa Penida. Diese Meeresstraße ist 60 km lang und 20 km breit. Hier fand im Februar 1942 die Seeschlacht in der Straße von Badung statt, in der die US-amerikanisch-britisch-niederländisch-australischen Verbände (ABDACOM) von der Kaiserlich Japanischen Marine besiegt wurden.

1992 wurde der Stadtkreis Denpasar vom Regierungsbezirk Badung abgetrennt.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Badung (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in der Provinz Bali
Geographie (Bali)